Бреусов — русская фамилия. Известные носители:

 Бреусов, Алексей Степанович (род. 1924) — участник Великой Отечественной войны, сын С.Т. Бреусова.
 Бреусов, Владимир Ефимович (1925-2001) — Герой Советского Союза.
 Бреусов, Степан Тихонович (1904-1963) — Герой Советского Союза, отец А.С. Бреусова.